Vitória Sportif Club é um clube de futebol haitiano localizado em Jacmel, no Haiti.

Conquistas
  Ligue Haïtienne: 1
(2010)
  Coupe d'Haiti: 2
(1954, 1962)

Ligações externas 
Site oficial

Clubes de futebol do Haiti